Wilmsen ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kubach-Wilmsen (* 1937), deutsche Bildhauerin, siehe Kubach-Wilmsen
 Friedrich Philipp Wilmsen (1770–1831), deutscher reformierter Theologe und Pädagoge
 Karl August Friedrich Wilmsen (1805–1883), deutscher reformierter evangelischer Theologe
 Lars Wilmsen (* 1993), deutscher Volleyballspieler
 Max Wilmsen (1885–1953), deutscher Schauspieler
 Moacir da Rosa Wilmsen (* 1993), brasilianischer Fußballspieler